NGC 4323 (другие обозначения — MCG 3-32-16, ZWG 99.31, VCC 608, PGC 40171) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Карликовые эллиптические галактики
4323
Волосы Вероники (созвездие)